Mickey Thomas est un chanteur américain.
 Mickey Thomas est un footballeur gallois.